Реденсион дел Кампесино има више значења:

 Реденсион дел Кампесино (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реденсион дел Кампесино, Паломас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Реденсион дел Кампесино (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Реденсион дел Кампесино (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику